Сен-Сове́р-де-Мея́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 65 км на південний схід від Бордо, 60 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 128 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 300,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Совер-де-Меян на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Совер-де-Меян на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Совер-де-Меян на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Совер-де-Меян на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Совер-де-Меян на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна